Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 5 – jedenasty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a piąty rozegrany w tym cyklu w kontynentalnej Europie, rozegrany w Sparkassen Arena w Hamm (Niemcy) w dniach 12–14 listopada 2010 roku.

Wzięło w nim udział 119 zawodników.

W finale tego turnieju, powracający z zawieszenia Szkot John Higgins pokonał Anglika Shauna Murphy’ego wynikiem 4–2.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 400

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €500
Ostatnia 64: €200

Turniej główny

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Hamm
2010 w Niemczech

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 5